Gazvoda ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Gazvoda (* 1981) slowenischer Radrennfahrer
 Nejc Gazvoda (* 1985), slowenischer Schriftsteller, Regisseur und Drehbuchautor